Skopec může být:
skopec (znamení) – znamení zvěrokruhu (též beran)
skopec (ovce) – vykleštěný samec ovce domácí
 skopec – člen ruské (z pravoslaví vzešlé) sekty, jejíž členové podstupovali  odstraňování či mutilaci pohlavních orgánů a ňader

Geografie
Skopec – rybník v blízkosti obce Nová Ves u Protivína, součást PP Zelendárky

Příjmení osob
 Adolf Skopec (1829-1896) – český politik
 Rudolf Skopec (1913-1975) – historik světové fotografie